Five Fingers steht für:
 Five Fingers, einen US-amerikanischen Thriller mit Laurence Fishburne aus dem Jahr 2006
 5 Fingers, eine Aussichtsplattform im Dachsteingebirge in Österreich
 FiveFingers, ein Schuhtyp von Vibram

Siehe auch:
 Five Finger Rapids, eine Felsformation im Territorium Yukon in Kanada
 Five Finger Death Punch, eine US-amerikanische Metal-Band
 Five Finger Islands Lighthouse, ein Leuchtturm in Alaska
 Der Fall Cicero (Originaltitel Five Fingers), einen US-amerikanischen Thriller von Joseph L. Mankiewicz aus dem Jahr 1951